

TV
 Un giustiziere a New York (The Equalizer) – serie televisiva trasmessa dal 1985 al 1989
 The Equalizer –  serie televisiva reboot del 2021

Cinema
 The Equalizer - Il vendicatore (The Equalizer) – film del 2014 diretto da Antoine Fuqua
 The Equalizer 2 - Senza perdono (The Equalizer 2) – film del 2018 diretto da Antoine Fuqua